Cerqueira César pode referir-se a:

 José Alves de Cerqueira César - político paulista e presidente do estado de São Paulo (Brasil)
 Cerqueira César - município do estado brasileiro de São Paulo
 Cerqueira César (bairro de São Paulo) - bairro da cidade de São Paulo

Desambiguação